Качоровская — фамилия.
 Качоровская, Алёна Александровна (род. 1990) — российская дзюдоистка и самбистка, чемпионка и призёр чемпионатов России по дзюдо, призёр чемпионатов России по самбо, серебряный призёр чемпионата Европы по самбо, серебряный призёр Универсиады по дзюдо, мастер спорта России.
 Качоровская, Барбара (род. 1960) — польская шахматистка, международный мастер (1989) среди женщин.